Marquesia kan syfta på:

 Marquesia (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Marquesia (växter) – ett släkte av växter